|-
| 141001 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141002 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141003 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141004 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141005 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141006 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141007 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141008 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141009 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141010 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141011 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141012 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141013 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141014 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141015 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141016 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141017 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141018 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141019 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141020 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141021 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141022 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141023 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141024 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141025 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141026 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141027 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141028 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141029 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141030 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141031 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141032 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141033 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141034 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141035 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141036 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141037 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141038 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141039 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141040 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141041 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141042 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141043 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141044 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141045 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141046 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141047 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141048 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141049 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141050 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141051 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141052 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141053 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141054 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141055 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141056 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141057 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141058 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141059 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141060 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141061 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141062 - ||  || 10 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141063 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141064 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141065 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141066 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141067 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141068 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141069 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || Bruce Kenselaar
|-
| 141070 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141071 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141072 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141073 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141074 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141075 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141076 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141077 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141078 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141079 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141080 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141081 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141082 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141083 - ||  || 13 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 141084 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141085 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141086 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141087 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141088 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141089 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141090 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141091 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141092 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141093 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141094 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141095 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141096 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141097 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141098 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141099 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 141100 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-